Bushati steht für:
 Bushati (Familie), ein albanisches Adelsgeschlecht
 Bushat, Ort in Albanien nahe Shkodra

Bushati ist der Familienname folgender Personen:
 Ditmir Bushati (* 1977), albanischer Politiker (PS)
 Jak Bushati (1890–1949), albanischer römisch-katholischer Priester und Märtyrer
 Maliq Bushati (1880–1946), albanischer Politiker (AFP)